MISL est l'abréviation de la principale ligue professionnelle de football en salle aux États-Unis, entre 1978-1992;
 MISL est l'abréviation de la principale ligue professionnelle de football en salle aux États-Unis, entre 2001-2008;
 Un misl est une faction de l'armée sikhe du .